Cveto Pretnar, slovenski hokejist, * 27. januar 1957, Jesenice, † 25. april 2018.

Pretnar je branil za domači klub Acroni Jesenice med letoma 1975 in 1993 in osvojil devet naslov državnih prvakov. S hokejsko reprezentanco Jugoslavije je nastopil tudi na zimskih olimpijskih igrah v Sarajevu leta 1984, kjer je na petih tekmah ubranil 427 strelov na svoja vrata, prejel pa 37 golov. Nastopil je tudi na osmih svetovnih prvenstvih, skupno pa odigral 123 reprezentančnih tekem.

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 5
| 37
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.40
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo C
| 89
|
| 3
|
|
|
|
|
| 1.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 5
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.05
| '''.813
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih